{{Музыкальный альбом
| Название     = It's Not Me, It's You
| Тип          = Студийный альбом
| Исполнитель  = Лили Аллен
| Обложка      = Lilyitsnotmesleeve.jpg
| Выпущен      = 9 февраля 2009 
| Дата записи = 2008
| Жанры        = Электропоп
| Длительность = 43:28
| Лейбл        = Regal, Parlophone
| Продюсеры    = Грег Керстин, Морган Николлз
| Страна       = 
| Обзоры = *Allmusic  ссылка
 Drowned in Sound (6/10) ссылка
 The Guardian  ссылка
 NME (8/10) ссылка
 Pitchfork (6.6/10) ссылка
 Robert Christgau (A) ссылка
 Rolling Stone ссылка
 RS Russia ссылка
 Spin  ссылка
 Slant Magazine  ссылка
 Uncut  ссылка
| Предыдущий = Alright, Still
| Пред_год = 2006
| Год = 2009
| Следующий = Sheezus
| След_год = 2014
| Прочее = 
}}It’s Not Me, It’s You — второй альбом британской поп-певицы Лили Аллен, выпущенный 9 февраля 2009 года лейблом Regal Zonophone Records и 10 февраля в Северной Америки. К 28 августу было продано около 600 000 копий в Великобритании, а к 15 сентября в Австралии — 210 000.

Альбом занял 1-е место в хит-парадах Великобритании и Австралии.

Альбом издавался лейблами Regal Records (Великобритания), Toshiba-EMI (Япония), Capitol Records (США) и региональными представительствами EMI в других странах.

В сентябре Лили Аллен сообщила, что собирается переиздать альбом It’s Not Me, It’s You'' дополнив его новыми песнями и DVD.

Список композиций 
 «Everyone’s at It» — 4:38
 «The Fear» — 3:27
 «Not Fair» — 3:10
 «22» — 3:06
 «I Could Say» — 4:04
 «Back to the Start» — 4:14
 «Never Gonna Happen» — 3:27
 «Fuck You» — 3:43
 «Who’d Have Known» — 3:50
 «Chinese» — 3:28
 «Him» — 3:18
 «He Wasn’t There» — 2:51

Дополнительные композиции
Японское издание:
 «Kabul Shit» — 3:45
 " Fag Hag " — 2:57

Charts

Недельные чарты

Годовые чарты

Годовые десятилетние чарты

Сертификации и продажи

История выпуска

Примечания 

Электропоп-альбомы
Альбомы Великобритании
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums